Tham är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Tham (1857–1930), militär
 Bolle Tham (född 1970), arkitekt
 Carin Tham (1888–1967), målare
 Carl Tham (född 1939), politiker, folkpartist, senare socialdemokrat
 Gustaf Tham, flera personer
 Gustaf Tham (bergmästare) (1797–1879), svensk riksdagsman och bergshauptman
 Gustaf Tham (företagsledare) (1875–1953)
 Gustaf Tham (militär) (1900–1984), sjöofficer
 Harry Tham, flera personer
 Harry Tham (ingenjör) (1905–1989)
 Harry Tham (militär) (1867–1933)
 Hélène Tham (1843–1925), tonsättare och pianolärare
 Henric Tham (1827–1908), ryttmästare, godsägare och politiker
 Henrik Tham (kriminolog) (född 1942), professor
 Isaac Tham (1717–1773), kornett och godsägare
 Karel Ignác Thám (1763–1816), tjeckisk språkforskare
 Kerstin Tham (född 1956), professor i arbetsterapi, universitetsrektor
 Ketty Tham (1921–2008), finländsk-svensk konstnär
 Klas Tham (född 1941), arkitekt, målare och tecknare
 Lennart Tham (1910–1961), arkitekt
 Lottie Tham (född 1949), företagsägare
 Louise Tham (1791–1816), tecknare
 Pehr Tham (1737–1820), hovintendent, godsägare, skriftställare och tecknare
 Pehr Sebastian Tham (1793–1875), godsägare och militär
 Percy Tham, flera personer
 Percy Tham (1869–1931), företagsledare
 Percy Tham (1907–1983), företagsledare
 Percy Tham (ingenjör) (1906–1980)
 Peter Tham (1709–1787), major
 Pieter Tham (född 1949), ekonomijournalist och författare
 Sebastian Tham, flera personer
 Sebastian Tham (företagsledare) (1900–1971)
 Sebastian Tham (kommerseråd) (1666–1729), köpman och rådman
 Sebastian Tham (konstnär) (1920–2000)
 Sebastian Tham (riksdagsman) (1847–1923), godsägare
 Ulla Tham (född 1936), fackboksförfattare
 Václav Thám (1765–1816), tjeckisk skådespelare och dramatiker
 Vilhelm Tham (1917–2009), företagsledare
 Vollrath Tham (1837–1909), bruksägare och politiker
 Volrath Tham (1867–1946), industriman och politiker, högerman
 Volrath Tham (rådman) (1629–1700), rådman och köpman
 Wilhelm Tham, flera personer
 Wilhelm Tham (geograf) (1812–1873), historiker och geograf
 Wilhelm Tham (historiker) (1907–1983)
 Wilhelm Tham (hovman) (1890–1988)
 Wilhelm Tham (industriman) (1839–1911)
 Åsa Tham (född 1954), jägmästare

Svenska efternamn